« Qaumî Tarâna » (Hymne national en ourdou) est l’hymne national pakistanais. Les paroles furent écrites par le poète Hafeez Jullundhri et la musique composée par Akbar Mohammed. Il fut adopté en 1954.

Paroles

Paroles officielles en ourdou

Traduction française 
I
Bénie soit la terre sacrée
Heureux soit le royaume généreux,
Symbole de la résolution élevée –
Terre du Pakistan !
Bénie soit la citadelle de la foi !

II
L’ordre de cette terre sacrée,
La force de la confrérie du peuple.
L’état, le pays, la nation
Éclate dans la gloire éternelle !
Béni soit le but de notre ambition !

III
Drapeau du croissant et de l’étoile,
Meneur du pregrès et l’acmé,
Dragoman du passé, gloire du présent –
Âme du futur !
Ombre du Dieu de la grandeur !

Notes et références 

Hymne national
Musique pakistanaise